Франк Ката́нги () — денежная единица Государства Катанга в 1961—1963 годах.

История 
В 1961 году создан Национальный банк Катанги. В том же году начат выпуск монет и банкнот Национального банка Катанги во франках, заменивших в обращении 1:1 конголезский франк.

В 1963 году франк Катанги изъят из обращения и обменян 1:1 на конголезский франк. Национальный банк Катанги преобразован в отделение Национального банка Конго.

Монеты и банкноты 
В 1961 году выпущены бронзовые монеты в 1 и 5 франков, в том же году чеканилась золотая монета в 5 франков.

Выпускались банкноты в 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 франков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Банкноты стран мира. Катанга 1000 Франков 1962 года. 

Франк
Африканские валюты
Деньги непризнанных и частично признанных государств
Деньги Демократической республики Конго